Il singolare dello Singapore ATP Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Dmitrij Tursunov ha battuto in finale Lukáš Rosol 6–4, 6–2.

Teste di serie

 Somdev Devvarman (quarti di finale)
 Gō Soeda (semifinali)
 Paolo Lorenzi (secondo turno)
 Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)

  Lukáš Rosol (finale)
  Ivo Minář (primo turno)
  Thiago Alves (primo turno)
  Andrej Martin (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Singapore ATP Challenger 2011
ATP Challenger Tour 2011